Футбол на Панарабских играх () — футбольный турнир на Панарабских играх.

Медалисты

Титулы 

 Турнир 1985 года выиграла вторая («Б») команда Ирака
 Турнир 1992 года прошёл как часть Панарабских игр, но всё равно считается розыгрышем Кубка арабских наций

См. также 
 Кубок арабских наций
 Кубок наций Персидского залива по футболу
 УАФА

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте RSSSF.com 

Соревнования национальных сборных по футболу
Турниры УАФА